Krčevine  su naseljeno mjesto u općini Vitez, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

1991.

2013.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Vitez